Hüsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Hüsch (* 1972), deutsche Kunsthistorikerin und seit 2010 Leiterin der Kunsthalle Kiel
 Gerhard Hüsch (1901–1984), deutscher Sänger (Bariton)
 Hanni Hüsch (* 1957), deutsche Journalistin und Leiterin des ARD-Studios in Washington
 Hanns Dieter Hüsch (1925–2005), deutscher Schriftsteller und Kabarettist
 Heinz Günther Hüsch (* 1929), deutscher Politiker

Außerdem ist Hüsch eine Folkband aus Thüringen.

Siehe auch:
 Husch